Чарлс Конрад „Чед“ Лоу () је амерички глумац, рођен 15. јануара 1968, у Дејтону, Охајо, САД. Млађи је брат глумца Роба Лоуа.

Референце 

Рођени 1968.
Амерички глумци